Geografie
 Sault Ste. Marie (Michigan) (The Soo), plaats in de Verenigde Staten
 Soo (Japan), een stad in Japan
 Soo (Spanje), een plaats in Spanje (eiland Lanzarote)
 Soo (rivier), een zijtak van de Green River in British Columbia, Canada

Overig
 Soo Locks, sluizen in de Saint Marys River bij Sault Ste. Marie
 Soo (pop), een Britsse panda pop en tv-karakter
 Soo (film), een Zuid-Koreaanse film uit 2007
 Rugby League State of Origin (SOO), een Australische rugby league
 Soo (voornaam)